Mužská čtyřhra Delray Beach Open 2023 probíhala ve druhé polovině února 2023. Do deblové soutěže delraybeachského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. 

Vítězství obhájil nejvýše nasazený, salvadorsko-nizozemský pár Marcelo Arévalo a Jean-Julien Rojer, který ve finále zdolal australsko-americkou dvojici Rinky Hijikata a Reese Stalder po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů. V rozmezí 13 měsíců získali šestou společnou trofej. 32letý Arévalo na okruhu ATP Tour vybojoval osmý deblový titul a pro 41letého Rojera to bylo třicáté páté takové turnajové vítězství. Dvojice navázala spolupráci na Delray Beach Open 2021. Hijikata odehrál se Stalderem první turnaj.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Delray Beach Open
ATP Tour 2023
Tenis v USA v roce 2023